CWK – Centrum Wyszkolenia Kawalerii
 CWK – Częstochowski Węzeł Kolejowy